A culinária sino-americana se refere ao estilo de comida servida por alguns restaurantes chineses nos Estados Unidos da América. Este tipo de culinária é tipicamente para gostos ocidentais, e difere significativamente da culinária da China.